Werwolf (germanisch ‚Mannwolf‘), zuweilen umgedeutet zu Wehrwolf,  bezeichnet:

 Werwolf, in der Mythologie und Kunst ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandelt
 in der vorchristlich-germanischen Rechtstradition einen Friedlosen, siehe Friedlosigkeit
 Wehrwolf (Wehrverband), paramilitärischer Wehrverband in der Weimarer Republik
 Führerhauptquartier Werwolf, Befehlsstelle Adolf Hitlers von 1942 bis 1943 in der Ukraine
 Werwolf (NS-Organisation), versuchter Aufbau einer NS-Untergrundbewegung ab 1944
 Werwolf (Solingen), eine Straße in Solingen
 eine deutsche Rechtsrock-Band, siehe Werwolf (deutsche Band)
 eine österreichische Metalband, siehe Werwolf (österreichische Band)

Als Titel:
 Der Werwolf, humoristisches Gedicht von Christian Morgenstern, erschienen in den Galgenliedern
 Der Wehrwolf. Eine Bauernchronik, Roman von Hermann Löns aus dem Jahr 1910
 Der Werwolf, US-amerikanischer Film von 1956
 Werwolf (Literatur), ein Bühnenstück von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1969
 The Werwolf, spanischer Film von 1981
 Werwolf (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie von 1987
 Werewolf: The Apocalypse, ein Rollenspiel

Siehe auch:
 Die Werwölfe von Düsterwald, Gesellschaftsspiel